Бертелеми (Бертельми; )

  — французский исторический живописец, скульптор.
  — французский бригадный генерал.
  — французский бригадный генерал.

См. также 
 Бартелеми